Фета Ахамада (;24 июня 1987, Клиши-ла-Гаренн) — легкоатлетка, специализирующаяся в спринтерском беге и представляющая на международных стартах Коморы. Участница двух Олимпийских игр.

Биография 
В 2008 году приняла участие в пекинской Олимпиаде, где была знаменосцем сборной Коморских островов. На стометровке заняла шестое место в своём предварительном забеге и завершила выступления уже после первой стадии.

После Олимпиады выступала на чемпионатах мира в Берлине и Тэгу. При этом на первенстве в Корее она смогла преодолеть на стометровке предварительный раунд, но после этого выбыла уже в первом раунде.

На церемонии открытия Игр в Лондоне Фета второй раз была знаменосцем своей сборной. Как и на прошлогоднем чемпионате мира она преодолела предварительный раунд, выиграв с результатом 11.81 свой забег. В первом раунде основных соревнований коморская бегунья показала время 11.86, что позволило ей финишировать седьмой, но не позволило пройти в следующий раунд.

Ссылки 

 

Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 2008 года
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 2012 года
Знаменосцы на летних Олимпийских играх 2008 года
Знаменосцы на летних Олимпийских играх 2012 года
Бегуны на короткие дистанции Комор